Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 923-as és 923A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

923-as busz (Budapest)
923A busz (Budapest)megszűnt szilveszteri járat

923-as busz (Pécs)megszűnt